Swayze est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), acteur américain
 (1751-1828), homme politique du Haut-Canada
 (1906-1995), commentateur des nouvelles américain
 (1913-2012), artiste de comics américain
Patrick Swayze (1952-2009), acteur et danseur américain
Patsy Swayze (1927-2013), danseuse et chorégraphe américaine

Toponyme

Swayze Field, stade de baseball dans le Mississippi
, lac de la Louisiane

Voir aussi
 (né en 1985), rapper américain
, ville de l'Indiana

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme